Brahne, reina de Alexandría, es un personaje de Final Fantasy IX.

Conocida como reina de Alexandria por matrimonio, realmente su título sería el de Regente hasta la mayoría de edad de la princesa Garnet. Heredera de una rica familia aristocrática. Casada con el rey de Alexandria con el que tuvo una hija, Garnet Von Alexandros XVII, pero la princesa murió a las pocas horas de nacer. La tristeza de la reina fue curada cuando le avisaron que en el puerto había llegado una chalupa con un bebé dentro, una hermosa niña, a la que decidieron adoptar como suya los reyes y nombrarla como la hija que perdieron, Garnet. La reina Brahne fue una sabia reina que vivía feliz junto a su marido y su hija, pero con la muerte del rey de Alexandria la reina se volvió más reservada y perdió las ganas de reír. La princesa Garnet perdió el cariño de su madre. 

Con el tiempo conoció a un extraño individuo que le proporcionaba armas y magia negra. Este individuo llamado Kuja preparaba una conspiración contra la reina utilizándola para sus propósitos. La reina comenzó a crecer en ambición al comenzar a obtener a los poderosos espíritus de invocación con los que conquistó todo el continente de la niebla. Finalmente, murió en los mares que unían el continente de la niebla con los del continente exterior, cuando la reina intentaba destruir a Kuja con Bahamut, el rey de los dragones. En sus últimos momentos de vida, Brahne se arrepintió de todo el mal que había causado a su hija.

  

Personajes de Final Fantasy

en:Characters of Final Fantasy IX#Queen Brahne